Deukalión (Δευκαλίων) és Pürrha (Πύρρα) a görög mitológia özönvíz-történetének főszereplői, akik újra benépesítették a földet.

Az özönvíz előtti aranykornak Árkádia földjén Zeusz akkor vetett véget, mikor Lükaón király megsértette az istenek királyát azzal, hogy egy kisfiút áldozott fel neki. Az istenek tiltották az emberáldozatot, Zeusz büntetésül farkassá változtatta Lükaónt. Ezután meglátogatta Lükaón ötven fiát, akik saját testvérüket, Nüktimoszt főzték meg neki. Zeusz haragra gerjedt és özönvizet bocsátott a földre.

Deukalión Prométheusz fia volt, Pürrha pedig Prométheusz testvérének, Epimétheusznak és az első asszonynak, Pandórának a lánya. Az özönvíz előtt Prométheusz utasította őket, hogy építsenek hajót, hogy megmeneküljenek. Mikor kilenc nap után a folyók visszatértek medrükbe és az özönvíz véget ért, egyedül ők ketten voltak életben. Hajójuk kikötött a Parnasszosz hegyén (más változatok szerint az Etnán vagy az Athosz-hegyen.)

Miután hálaáldozatot mutatott be Zeusznak, Deukalión kikérte Themisz orákuluma véleményét arról, hogyan népesítsék be újra a földet. A jóslat úgy szólt, hogy dobálják anyjuk csontjait a háta mögé. Megértették, hogy anya alatt a földanyát, Gaiát kell érteni, akinek csontjai a kövek. A hátuk mögé dobált kövekből emberek lettek; Deukaliónéiból férfiak, Pürrháéból nők. A mítosz szerint ezért hívják az embereket görögül laoinak (a laasz, azaz „kő” szóból.)

Deukaliónnak és Pürrhának legalább két gyermeke volt, Hellén és Prótogeneia. Más változatok szerint több más is volt, többek közt Amphiktüón és Pandóra.

Deukalión és Pürrha története párhuzamot mutat más mitológiák özönvíz-történeteivel.

Leszármazottaik 
<center>

{{családfa | | | | | | | |`| ARN | | | | |`| PER |ARN=Arné|PER=Peiszidiké}}

</center>

Források
 Apollodórosz: Mitológia.'' Budapest: Európa. 1977
  Online elérés

Görög mitológiai alakok